ANAPC4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 808 амінокислот, а молекулярна маса — 92 116.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків, поліморфізм, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки